Kuta Krueng (Samudera), een plaats in Indonesië
Kuta Krueng (Bandar Dua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing